Арта — село в Улётовском районе Забайкальского края. Административный центр и единственный населённый пункт сельского поселения «Артинское».

Расположено на пологом левом берегу Ингоды в 12 км к юго-западу от села Улёты и в 115 км от Читы. Село находится в речной долине, протянувшейся вдоль Яблонового хребта (слева) и хребта Черского (справа). На противоположном берегу к реке подступает покрытый лесом хребет Аршан (отроги хребта Черского).

В 6 км от села проходит автодорога «Байкал». Железных дорог нет. Как и писек

Примечания 

Населённые пункты Улётовского района